Јунис Гејсон (; Сари, 17. март 1928 — 8. јун 2018)  била је британска глумица, највише позната по улози Силвије Тренч, девојке Џејмса Бонда у прва два филма серијала о Џејмс Бонду, Доктор Но и Из Русије с љубављу. Првобитно, Гејсонова је требало да глуми у улози у улози госпође Монепени, али та улога припала је глумици Луис Максвел.

Гејсонова је била прва званична девојка Џејмса Бонда.

Биографија и каријера 

Рођена је 17. марта 1928. године у Кројдону, у североисточном делу грофовије Сари.

Грејсонова је неколико година играла у мјузиклу лондонске продукције Моје песме моји снови у Позоришном двору у Лондону, где је певала две песме, а тај део је изостављен у филму Моје песме, моји снови. Била је званично је прва глумица која је играла Бондову девојку на филму.

Поред улога у филмовима Доктор Но и Из Русије с љубављу, значајну улогу остварила је и у филму Освета Франкенштајна из 1958. године, као и у ТВ серијама Свеци и Осветници.

Преминула је 8. јуна 2018. године.

Филмографија 

|-
| 1948. || Између нас самих || -{Between ourselves}- || ||
|-
| 1948. || Мој брат Џонатан || -{My Brother Jonathan}- || млада девојка ||
|-
| 1948. || -{Halesapoppin!}- || || ||
|-
| 1948. || ||-{It Happened in Soho}- || Јулија ||
|-
| 1948. || ||-{Lady Luck}- || ||
|-
| 1949. || || -{The Huggetts Abroad}- || Пеги ||
|-
| 1949. || Мелодија у мраку|| -{Melody in the Dark}- || Пет Еванс ||
|-
| 1949. || || -{Pink String and Sealing Wax}- || Емили Стречен ||
|-
| 1949. || Директор || -{The Director }- || Кети ||
|-
| 1949. || ||-{Dick Whittington }- || Алиса ||
|-
| 1950. || Момци долазе || -{Here Come the Boys }- || ||
|-
| 1950.|| ||-{Treasures in Heaven}- || Карол Бенсон ||
|-
| 1950. || Мајка мушкарца || -{Mother of Men}- || Џени ||
|-
| 1950. || ||-{Dance Hall}- || Мона ||
|-
| 1951. || ||-{To Have and to Hold }- || Пеги ||
|-
| 1951. || || -{La belle Hélène }- || Лена ||
|-
| 1952. || ||-{Nine Till Six}- || Беатрис ||
|-
| 1952. || ||-{Goonreel}- || ||
|-
| 1952. || || -{Down Among the Z Men }- || жена официра ||
|-
| 1952. || ||-{Miss Robin Hood}- || Пам ||
|-
| 1953. || ||-{Street Corner}- || Џенет||
|-
| 1954. || ||-{Dance Little Lady}- || Адел ||
|-
| 1954. || ||-{One Just Man}- || ||
|-
| 1955. || ||-{Out of the Clouds}- || Пени Хенсон ||
|-
| 1954−1955. || ||-{Douglas Fairbanks, Jr., Presents }- || Нора, Анђела, Дори ||
|-
| 1954−1955. || ||-{The Vise}- || Анђелија Клифтон/Валери/Јулија ||
|-
| 1955. || ||-{Count of Twelve}- || Валери Дајсон ||
|-
| 1956. || ||-{The Last Man to Hang?}- || Елизабет Андерс ||
|-
| 1956. || ||-{Zarak}- || Кети Инграм ||
|-
| 1957. || || -{Carry on Admiral}- || Џејн Годфреј ||
|-
| 1957. || Светлећи прсти || -{Light Fingers}- || Роуз ||
|-
| 1952−1957. || ||-{BBC Sunday-Night Theatre }- || мадам Каприс/Крис/Лука ||
|-
| 1958. || ||-{White Hunter}- || Телма Томас ||
|-
| 1958. || Нове авантуре Чарли Чена || -{The New Adventures of Charlie Chan}- || Јасмин Рашид ||
|-
| 1958. || ||-{Educated Evans}- || госпођа Фани Козатски ||
|-
| 1958. || -{Duty Bound}- || Арин ван Хок || ||
|-
| 1958. || Франкенштајнова освета || -{The Revenge of Frankenstein }- || Маргарет Конрад ||
|-
| 1958. || ||-{Adventures of the Sea Hawk}- || Кармелита ||
|-
| 1958. || ||-{Theatre Night}- || Лиз ||
|-
| 1961. || || -{Stryker of the Yard}- || ||
|-
| 1962. || Доктор Но || -{Dr No}- || Силвија Тренч ||
|-
| 1963. || Из Русије с љубављу || -{From Russia with Love}- || Силвија Тренч ||
|-
| 1964. || Опасан човек || -{Danger Man}- || Луис ||
|-
| 1963−1965. || Свеци || -{The Saint}- || Кристина Гранер/Нора Прескот ||
|-
| 1966. || Осветници || -{The Avengers}- || Луција Бенк ||
|-
| 1967. || ||-{Before the Fringe}- || ||
|-
| 1967. || ||-{The Dick Emery Show}- || ||
|-
| 1967. || ||-{The Further Adventures of Lucky Jim}- || ||
|-
| 1967. || ||-{The Reluctant Romeo}- || Џина Дарленти ||
|-
| 1968. || ||-{The World of Beachcomber}- || ||
|-
| 1970. || ||-{Albert and Victoria}- || мадам Акс ||
|-
| 1970. || ||-{Turkey Time}- || Луси ||
|-
| 1972. || || -{The Adventurer}- || грогица Марија ||
|}

Референце

Литература

Спољашње везе 
 

Рођени 1928.
Умрли 2018.
Британске глумице
Бондове девојке
Глумци у филмовима о Џејмсу Бонду